peut faire référence à :

Littérature

Journal 
 , journal américain de New York ;
 San Francisco Call, journal américain de San Francisco ;
 , journal américain de Kansas City.

Roman 
 , roman de John Hersey (1985) ;
 , roman de  (1998).

Télévision 
 , émission de télévision américaine de CNBC ;
 , titre original de L'Appel,  de la  de La Cinquième Dimension.

Cinéma 
 , film américain de  (2002) ;
 , titre international du Voyage de Lucia (), film argentino-italien de  (2009) ;
 , film américain de Brad Anderson (2013) ;
 , film américain de Timothy Woodward Jr. (2020) ;
  (), film sud-coréen de Lee Chung-hyun (2020).

Musique

Album 
 , album de Mal Waldron (1971) ;
 , album de Charles Lloyd (1993) ;
 , album de  (2006).

Chanson 
 , chanson d'Anne Murray présente sur l'album  (1975) ;
 The Call, chanson des  présente sur l'album  (2000).

Groupe 
 , groupe pakistanais formé en 1994) ;
 , groupe de rock californien des années 1980.

Autre 
 , organisation religieuse américaine.

Voir aussi